Freyera bornmuelleri är en flockblommig växtart som beskrevs av August von Hayek. Freyera bornmuelleri ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bornmuelleri